Эльза Мария Сюльвестерссон (; 11 августа 1924, Турку, Финляндия — 11 ноября 1996, Хельсинки, Финляндия) — прима-балерина Финского национального балета, балетмейстер и актриса.

Биография 
Родилась 11 августа  года в Турку, Финляндия. Отец, Ялмар Сильвестерссон (), был финским шведом, родившимся в Санкт-Петербурге. Он работал техническим руководителем завода «Динамо», но после революции вернулся в Финляндию. Мать, Мария Ивановна Филатова, была внучкой крепостной крестьянки, и воспитывала своих детей в русском духе.

Эльза начала выступать на балетной сцене с 14 лет, в период своего обучения в балетной школе Финского национального балета. После выпуска была принята в труппу этого театра. В  году дебютировала в балете «Лебединое озеро». Выступая в партии Одиллии, выполняла 42 фуэте (вместо обычных 32), что произвело большой фурор — она была окрещена прессой «чудесный волчок», «чудо-юла».

В 1951 году перенесла в театр балет Ролана Пети «Кармен». В конце 1960-х была директором школы балетного танца в Куопио и вместе с руководством города организовала фестивали балетного искусства в этом городе. Скончалась 11 ноября  года в Хельсинки.

Постановки 
 1959 — «Красная комната» по Августу Стринбергу
 Selli
 Häkki («Клетка»)
 Sudenmorsian («Волчья невеста»)

Библиография 
 Elämäni piruetit («Пируэты моей жизни»), 1995.

Примечания

Ссылки 
 Elsa Sylvestersson на сайте Helsingin Sanomat
 Elsa Sylvestersson на сайте iMDb

Артисты Финского национального балета
Руководители Финского национального балета
Мемуаристы Финляндии
Мемуаристы XX века
Авторы балетных мемуаров
Награждённые медалью Pro Finlandia